Nederlandse personen
Dick Swaab, neurobioloog; Els' broer
Els Swaab, juriste; Dicks zus 
Vervoer 
Swaab, sportwagen